Gegenbaur se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Gegenbaur
 Karl Gegenbaur